13 тронов Астарты были найдены в Ливане. Многие троны имеют похожий стиль: головы херувимов и тела крылатых львов по обеим сторонам.

Список

Внешние ссылки 

 Lion-Throned Goddesses of West Asia
 Classical Art Research Center: 20. Seated goddess

Библиография 

 Sébastien Ronzevalle, Le "Trône d’Astarté", Mélanges de la Faculté Orientale (Beirut) 3 (1909), 755–83, pls 9–10;
 Sébastien Ronzevalle, ‘Note sur un monument phénicien de la région de Tyr’, CRAI (1907), 589–98
 James R. Davila and Bruce Zuckerman (1993). The Throne of ʿAshtart Inscription. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, (289), 67-80. doi:10.2307/1357365
 Józef Milik (1967). Les papyrus araméens d'Hermoupolis et les cultes syro-phéniciens en Égypte perse. Biblica, 48(4), 546-622. Retrieved July 28, 2020, from www.jstor.org/stable/42618436
 Henri Seyrig. Antiquités syriennes. In: Syria. Tome 36 fascicule 1-2, 1959. pp. 38-89; doi : https://doi.org/10.3406/syria.1959.5447 https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1959_num_36_1_5447
 Edward Lipiński, Rereading the Inscriptions of the ‘Throne of Astarte’ and the Sidonian Obelisk, Journal of Semitic Studies, Volume 61, Issue 2, Autumn 2016, Pages 319–325, https://doi.org/10.1093/jss/fgw011

Экспонаты департамента Древнего Востока Лувра
Произведения 1-го тысячелетия до н. э.
Троны
Археологические артефакты